«Бражник мёртвая голова» () — картина Ван Гога, написанная художником в мае 1889 года. Сам художник назвал картину «Бражник мёртвая голова», ошибочно посчитав, что перед ним эта редкая европейская бабочка. На самом деле на картине изображена другая крупная европейская бабочка, Павлиноглазка грушевая (Saturnia pyri). Музей ван Гога в Амстердаме переименовал картину в «Императорская ночная бабочка» («Павлиноглазка»).

История 
8 мая 1889 года ван Гог, страдавший к тому времени психическим заболеванием, добровольно прибыл в приют Сен-Поль в окрестностях Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции в Провансе. В течение года пребывания в приюте художник написал около 150 полотен. На многих из них изображены пейзажи, деревья, трава, бабочки, которые художник мог видеть из окна своей палаты или в саду.

Ван Гог нашёл эту бабочку в саду больницы в Сен-Реми, но решил, что это бражник мёртвая голова. Сам художник вспоминал:
 «У неё были удивительно тонкие цвета, чёрный, серый, нюансы оттенков белого цвета с таким красным отблеском, что иногда казалось оливково-зелёным; она очень крупная. Для того, чтобы её написать, мне пришлось её убить, что было очень жалко для такого красивого создания.»

Описание 

На картине изображена детально прорисованная малая павлиноглазка с раскрытыми передними крыльями на фоне цветов аронника. Живые краски картины соответствуют присущей ван Гогу страстности и эмоциональной насыщенности. Музей Ван Гога в Амстердаме, где выставлена эта работа переименовала полотно в «Императорская ночная бабочка» («Павлиноглазка»; , ).

Примечания

Ссылки 
 Картина в Амстердамском музее (F 610).

Картины Ван Гога
Картины из собрания музея Винсента Ван Гога
Цветы в живописи